

Cinema
The Looters – cortometraggio statunitense del 1928 diretto da Bruce M. Mitchell
Gli sciacalli (The Looters) – film statunitense del 1955 diretto da Abner Biberman
I trasgressori (The Looters) – film statunitense del 1992 diretto da Walter Hill

Televisione
The Looters – episodio della terza stagione della serie televisiva statunitense Ricercato: vivo o morto trasmesso il 12 ottobre 1960